Monumenta Archaeologica bezeichnet folgende archäologische Schriftenreihen:

Monumenta Archaeologica (Los Angeles) (University of California, Los Angeles, Institute of Archaeology)
Monumenta Archaeologica (Prag) (Naklad. Československé Akad.)